Mike Doyle (1946–2011) angol labdarúgó
Mike Doyle (1972) amerikai színész
Mike Doyle (1953) amerikai politikus